Никита Фила́тов:
 Филатов, Никита Александрович (род. 1961) — российский писатель, адвокат.
 Филатов, Никита Андреевич (род. 1992) — украинский футболист.
 Филатов, Никита Васильевич (род. 1990) — российский хоккеист.